de Zwitserse berg Piz Bernina
de Zwitserse Berninapas
het district waar deze gelegen is, zie: Bernina (district)
het gebergtegebied waarin deze gelegen is, zie: Berninamassief
naaimachinefabrikant uit Zwitserland, zie: Bernina (bedrijf)